Laurent steht für:

 Laurent (Name), Vor- und Familienname, Namensträger siehe dort
 Laurent (South Dakota), eine nicht realisierte Stadt für Hörbehinderte
 Laurent (Reifenhersteller), einen französischen Reifenhersteller
 Laurent-Perrier, einen französischen Champagner-Hersteller
 Laurent-Reihe, eine mathematische Reihe

 La Chapelle-Laurent, eine französische Gemeinde im Département Cantal 

Siehe auch:

 Saint-Laurent
 Laurent et Cie
 Laurenti
 Laurentic
 Laurenz
 Lorent